Lastwechsel steht für
 Lastwechsel in der Fahrdynamik, siehe Lastwechselreaktion
 Lastwechsel bei Veränderung der Wärmeleistung im Kraftwerksbetrieb, siehe Laststeuerung
 Lastwechsel, dynamische Beanspruchung von Bauteilen, siehe Betriebsfestigkeit
 Lastwechsel, Änderung der mechanischen Spannung, siehe Mechanische Spannung
 Lastabbremsung in der Schienenfahrzeugbremstechnik